Площадь Ла́зарева:

 Площадь Лазарева — площадь в городе Владимире.
 Площадь Лазарева — площадь в Севастополе.

См. также